El término Día D puede hacer referencia a:

 Día D, es un término usado genéricamente por los militares aliados en la Segunda Guerra Mundial.
 Día D: Asalto a la fortaleza de Europa, un documental dirigido por Michael Campbell, producido por David McWhinnie y escrito por Alan Sharp.
 Día D, fue un programa periodístico conducido por Jorge Lanata.
 Día D, un programa de televisión peruano, producido por ATV.
 Día D, una serie francesa de cómics de historias alternativas, escrito por Jean-Pierre Pécau, Fred Duval y Fred Blanchard.